Бу́ргхардт, То́биас ( (род. 9 ноября 1961, Верден (Эссен), Германия) — немецкий поэт и переводчик.

Краткая биография 
Окончил среднюю школу в Ла-Пасе (Боливия), затем Свободный университет Берлина. Работал преподавателем немецкого языка в  Буэнос-Айресе (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай). С 1987 г. в Штутгарте. В 1988—1991 гг. был редактором литературного журнала «Delta» (10 выпусков). С 1992 г. стал сотрудничать с газетами Stuttgarter Zeitung (Германия) и Neue Zürcher Zeitung (Швейцария). С 1989 — редактор издательства «Delta», которое специализируется на издании переводов зарубежных поэтов. В 2000 году выступил координатором многоязычного поэтического проекта Анны Блюм в рамках всемирной выставки Expo 2000 в Ганновере. С 2012 года является координатором Вавилонского международного фестиваля культуры и искусства (Ирак). Член редакционной коллегии латиноамериканского поэтического журнала «PROMETEO» (Медельин, Колумбия).

Творчество 
Автор семи сборников стихов, переведенных на арабский, испанский, японский, португальский, сербский, бенгальский и шведский языки, а также нескольких работ по литературе Латинской Америки. Перевел и издал (в том числе совместно с супругой Хуаной Бургхардт) около 30 сборников поэзии, главным образом латиноамериканских, испанских, каталонских и португальских авторов (Роберто Хуаррос, Антонио Поркья, Хуан Хельман, Алехандра Писарник, Жан Тардьё, Хуан Рамон Хименес, Ольга Ороско, Рубен Дарио, Эужениу де Андраде, Ана Паула Таварес, Харольдо де Кампос, Микель Марти-и-Поль, Сузанна Рафарт).

Награды 
 Международная литературная премия KATHAK (Бангладеш, 2017)

Основные работы

Сборники поэзии 
 Sonnengeräusche. Ballade vom tristen Café. Saarbrücken: Edition Thaleia, 1991.
 Flußabwärts, flußaufwärts. Oberschwaben: Kooperative Dürnau, 1996.
 Kleines Meer; Grosses Meer; Traum; Linien; Vom Nebel aus; Erzengel aus Schatten — Poetry on the Road 2. Bremen: Das Programmbuch zum Internationales Literaturfestival, 2001.
 Flußufer. Oberschwaben: Kooperative Dürnau, 2001.
 Bordbuch. Caracas: Grupo Editorial Eclepsidra, 2002.

Переводы 
 Alejandra Pizarnik. Cenizas — Asche, Asche. Zürich: Ammann Verlag, 2002 (mit Juana Burghardt).
 Andrés Sánchez Robayna. Auf einem extremen Stein & Inschriften. Stuttgart: Edition Delta, 2010. ISBN 9783927648302 (mit Juana Burghardt).
 Antonio Porchia. Voces — Stimmen. Köln: Tropen Verlag, 1999 (mit Juana Burghardt).
 Antonio Porchia. Voces abandonadas — Verlassene Stimmen. Köln: Tropen Verlag, 2002 (mit Juana Burghardt).
 Antonio Porchia. Voces Nuevas — Neue Stimmen. Oberschwaben Kooperative: Dürnau, 1995.
 Enrique Fierro. La vaca colorada — Die rote Kuh. Montevideo: Editorial Piñón Fijo, 2001 (mit Juana Burghardt).
 Fermin Higuera. Ich möchte ans Meer gehen. Stuttgart: Edition Delta, 2011 ISBN 9783927648418 (mit Juana Burghardt).
 Humberto Ak’abal. Uxaq che' xuquje ik' — Hojas y luna — Blätter und Mond. Oberschwaben: Kooperative Dürnau, 1997 (mit Juana Burghardt).
 Jaime Siles. Suite der See. Stuttgart: Edition Delta, 1992.
 Jean Tardieu. Wort-Kompositionen. Stuttgart: Edition Delta, 1990.
 Joan Margarit. Joana und andere Gedichte [Joana i altres poemes]. Stuttgat: Edition Delta, 2007 (mit Juana Burghardt).
 Juan Gelman. Dibaxu — Debajo — Darunter. Oberschwaben: Kooperative Dürnau, 1999.
 Juan Gelman. Huellas en el agua — Spuren im Wasser. Zürich: Teamart Verlag, 2003 (mit Juana Burghardt).
 Juan Ramón Jiménez. Tiempo / Espacio. Stuttgart : Edition Delta, 1991.
 La indetenible quietud y otros poemas/ Die unaufhaltzame Ruhe und andere Gedichte (ed. Bilingue). Zurich: Teamart, 2004 (mit Juana Burghardt).
 Maria-Mercè Marçal. Tauwetter [Desglaç]. Stuttgat: Edition Delta, 2008. (mit Juana Burghardt].
 Miquel Martí i Pol. Parlavà-Suite / Jemand wartet / Buch der Einsamkeiten [Suite de Parlavà / Algú que espera / Llibre de les solituds]. Stuttgat: Edition Delta, 2012. (mit Juana Burghardt).
 Miquel Martí i Pol. Buch der Abwesenheiten & Die schönen Wege [Llibre d‘absències / Els bells camins]. Stuttgat: Edition Delta, 2016. (mit Juana Burghardt).
 Miquel Martí i Pol. Liebe Marta & Haikus in Kriegszeiten [Estimada Marta / Haikús en temps de guerra]. Stuttgat: Edition Delta, 2010. (mit Juana Burghardt).
 Olga Orozco. Las últimas astillas del reflejo — Die letzten Splitter des Lichts. Zürich: Teamart Verlag, 2001.
 Pedro Shimose. Bolero der Chevalerie. Stuttgart: Edition Delta, 1994.
 Quiero ver una vaca (bilingual ed. Spanish — German). Montevideo: Editorial Piñón Fijo, 2001.
 Roberto Juarroz. Decimotercera Poesía Vertical — Dreizehnte Vertikale Poesie. Salzburg: Residenz Verlag, 1997.
 Roberto Juarroz. Poesie und Wirklichkeit. Köln: Tropen Verlag, 1997 (mit Juana Burghardt).
 Roberto Juarroz. Vertikale Poesie (1958—1993). Stuttgart: Edition Delta, 1993.
 Rubén Darío. Das Colloquium der Zentauren. Stuttgart: Edition Delta, 1989.
 Teresa Pascual. Die geordnete Zeit & Rebellion des Salzes [El temps en ordre i Rebel•lió de la sal]. Stuttgat: Edition Delta, 2011 (mit Juana Burghardt).

Литературоведческие труды 
 Judische Literatur Lateinamerikas. Rowohlt Verlag GmbH, 1998. ISBN 9783498039059
 Neue Lateinamerikanische Poesie. Rowohlt Verlag GmbH, 1996. ISBN 9783498038960

Семья 
 Супруга Хуана Бургхардт

Примечания 

Литература Германии
Поэты Германии
Переводчики Германии
Литературные критики Германии